Strafford steht für:

 Earl of Strafford, ein britischer Adelstitel
 Thomas Wentworth, 1. Earl of Strafford
 Thomas Wentworth, 1. Earl of Strafford (1672–1739)

Strafford steht für mehrere Orte in den Vereinigten Staaten:

 Strafford (Missouri), Stadt im Greene County, Missouri
 Strafford (New Hampshire), Ort im Strafford County, New Hampshire
 Strafford (Pennsylvania), Gemeindefreies Gebiet im Chester County, Pennsylvania
 Strafford (Vermont), Ort im Orange County, Vermont
 Strafford County, County in New Hampshire